Базиле́вский (Базиле́вская) — русская семинаристская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 Базилевский, Александр Петрович (1829—1899) — русский коллекционер произведений искусства, меценат и дипломат.

Б

В 
 Базилевский, Виктор Иванович (1840—1929) — русский золотопромышленник, геолог.

Е

И 
 
 Базилевский, Измаил Николаевич (1881—1941) — священник Русской православной церкви.

М 
 Базилевский, Михаил Николаевич (1843—1903) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

П 
 Базилевский, Павел Михайлович (1896—1981) — подполковник Армии УНР.
 Базилевский, Пётр Александрович (1855—1920) — московский губернский предводитель дворянства в 1915—1917 гг.
 Базилевский, Платон Евгеньевич (1856—1916) — генерал-лейтенант, инженер, архитектор Хабаровска.

С 
 Базилевский, Сергей Александрович (1900—1991) — учёный-кораблестроитель, специалист в области проектирования подводных лодок.
 Базилевский, Степан Иванович (1822—1867) — российский учёный и медик.

Ю 
 Базилевский, Юрий Петрович — русский композитор.
 Базилевский, Юрий Яковлевич (1912—1983) — советский инженер, главный конструктор ЭВМ «Стрела».

Базилевская 
 Базилевская, Галина Александровна (род. 1936) — советский и российский астрофизик, лауреат Ленинской премии (1976).
 Базилевская, Нина Александровна (1902—1997) — российский и советский учёный-ботаник, систематик, доктор биологических наук, профессор МГУ.
 Базилевская, Ольга Александровна (1908—1980) — советский физик. Лауреат Ленинской премии 1958 года.

Топоним 
 Базилевский — деревня в Караидельском районе Башкортостана.

См. также 
 Базилевские
 Базилевич

Примечания